global fait référence à :

Industrie 
 Global Crossing, une société de communication américaine basée aux Bermudes ;
 Canwest (Canwest Global Communications Corporation) ;
 Global Underground, un label de musique électronique anglais ;
 Global, une marque de spiritueux cognac, brandy, vodka, etc. de la Maison des Futailles, distribuée au canada ;
 Global Television Network, un réseau de télévision canadien en langue anglaise ;

Mathématiques et informatique 
 corps global ;
 symétrie globale ;
 variable globale ;
 GNU GLOBAL, un système d'étiquetage du code source ;

Musique 
 Global, album de Todd Rundgren (2015).

Voir aussi 
 Global Broadcast Service (GBS), C4ISTAR (command, control, communications, intelligence, surveillance, target acquisition, reconnaissance), Wideband et Defense Satellite Communications System américain ;
 Wideband Global SATCOM system (WGS), un satellite militaire ;
 Global Air, page d'homonymie